Schimpf ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schimpf (* 1981), deutscher Pianist
 Anke Schimpf (* 1964), deutsche Komponistin und Musikerin
 Axel Schimpf (* 1952), deutscher Marineoffizier
 Björn-Hergen Schimpf (* 1943), deutscher Fernsehmoderator
 Catharina Schimpf (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Charles Pierre Schimpf (1812–1886), niederländischer Gouverneur Surinams
 Eckhard Schimpf (* 1938), deutscher Journalist, Buchautor und Motorsportler
 Emma-Louise Schimpf (* 2006), deutsche Schauspielerin
 Hans Schimpf (1897–1935), deutscher Offizier und Nachrichtendienstler
 Hans Schimpf-Reinhardt (1952–2017), deutscher Archivar und Historiker
 Joachim Schimpf (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Karl Ferdinand Schimpf (1806–1868), Schweizer Politiker 
 Olaf Schimpf (* 1968), deutscher Handballtrainer
 Oliver Schimpf (* 1964), deutscher Ingenieur
 Richard Schimpf (1897–1972), deutscher Luftwaffenoffizier
 Rolf Schimpf (* 1924), deutscher Schauspieler
 Rosa Helene Schimpf (1870–1949), deutsche Fabrikantengattin, Großmutter von Rolf Schimpf
 Walter Schimpf (1928–2007), deutscher Maler und Bildhauer

Siehe auch: 
 Schimpfen
 Schimpff
 Schimpfle